Combretum imberbe — древесное растение, вид рода  семейства . Английское общеупотребительное название растения — Leadwood («свинцовое дерево»).

Растение отличается очень плотной древесиной — её плотность составляет около 1235 кг на кубометр.

Распространено в Танзании, Мозамбике, ЮАР. Встречается редко, находится под защитой.

Использование 
 Из-за плотной древесины, ранее использовалось в качестве железнодорожных шпал.
 Процесс горения очень медленный. Часто использовалось в качестве топлива для ночного огня, отпугивающего животных.
 Пепел использовался для краски домов.
 Также пепел, смешанный с водой, использовался в качестве зубной пасты

Примечания 

Комбретовые
Флора Южной Африки